La palabra centinela puede referirse a:

 un centinela, soldado de la guardia que vela el puesto de vigilancia que se le encarga;
 un vigía, cualquier otra persona que esté observando o vigilando algo;
 un ganglio centinela, el primer ganglio de una cadena linfática que drena un territorio tisular determinado;
 un nodo centinela, un artificio de programación informática utilizado para manejar listas enlazadas y árboles;
 la palmera centinela, el nombre común de la especie Howea belmoreana;
 una especie centinela
 la planta centinela, uno de los nombres comunes de la especie Dactylis glomerata;
 el patrullero de la Armada Española P-72 Centinela, de la Clase Serviola;
 el epíteto «Centinela de Occidente», aplicado al general Francisco Franco por la «hagiografía franquista»;
 varios lugares geográficos:
 el cantón Centinela del Cóndor, en la provincia de Zamora Chinchipe (Ecuador);
 el paraje rural de Cerro Centinela, en el departamento Futaleufú (provincia del Chubut, Argentina);
 la localidad de Centinela del Mar, en el partido de General Alvarado (provincia de Buenos Aires, Argentina);
 la localidad de Centinela, en la comuna de Quilleco (departamento de Biobío, Chile);
 la localidad de Centinela, en la comuna de San Fernando (departamento de Colchagua, Chile);
 la estación de Centinela, la estación férrea de la localidad anterior;
 el farallón Centinela, un islote rocoso en la costa del estado de Miranda (Venezuela);
 la isla Centinela, una isla lacustre en Nahuel Huapi (Argentina);
 la Isla Sentinel del Norte, una isla en el Océano Índico, administrada oficialmente por el gobierno de India, mayormente inexplorada por ser habitada por aborígenes hostiles.
 El Centinela, un cerro de curiosa silueta rocosa en Tandil (Buenos Aires, Argentina);
 El Centinela, un cerro localizado en la parte noroeste del municipio de Mexicali, Baja California, México;
El Centinela, un cerro en Torreón, Coahuila, México;
 Centinela, un grupo de heavy metal español ;
 la Centinela, una huaca de la cultura chincha, en Chincha Baja;
 El centinela, un cuento corto de Arthur C. Clarke, precursor de la novela 2001: Odisea del espacio;
 El centinela, título en Hispanoamérica de la película The Sentinel, un thriller dirigido por Clark Johnson y protagonizado por Michael Douglas, que en España se tituló La sombra de la sospecha;
 La Hipótesis del Centinela, un recurso frecuente de la ciencia-ficción.
 Varios elementos de ficción:
 Los Centinelas, robots ficticios de la franquicia de cómics X-Men.
 Los Centinelas de Cirith Ungol, dos enormes estatuas ficticias de la novela El Señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien.
 Los Centinelas, una especie de robots con inteligencia del universo del juego Halo: Combat Evolved.
 Los Centinelas, robots multitarea de la serie de películas de Matrix.
 El Transbordador de aterrizaje centinela, una nave de aterrizaje de la saga de películas Star Wars.

Enlaces externos